Beidl steht für:

 Beidl (Plößberg), Ortsteil von Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Christian Beidl (* 1961), österreichischer Maschinenbauingenieur